Хасинто има више значења:

 Хасинто (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хасинто (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику